Доменико Мерлини (, 22 февраля 1730, Лугано, Швейцария — 20 февраля 1797, Варшава, Польша) — известный польский архитектор, итало-швейцарского происхождения, представитель позднего классицизма и ампира.

Жизнеописание 
Родился в итальянской части Швейцарии (Лугано). С 1750 по 1797 годах жил и работал в Польше.

Получил дворянство в 1768 г. С 1773 г. — королевский архитектор. По его проектам делали как реконструкции уже существующих зданий (дворец Генриха Брюля, Уяздовский дворец, дворец Красинских), так и строили новые в польских провинциальных городах. Ранние произведения имеют примесь стиля барокко, что не ухудшило художественные образы сооружений. Позже придерживался стилистики классицизма, идущей от творческого наследия Палладио.

Умер в Варшаве. Могила сохранена.

Список основных работ Д. Мерлини 
 Дворец Лазенки
 Охотничий дворец в Лазенках (для короля Станислава II Августа в 1775—1779 гг.)
 Костел Св. Карло Борромео в Повонзки
 Городские ворота Люблина
 Реконструкция Уяздовского замка (1768—1771)
 Перестройки библиотеки в Королевском замке в Варшаве (1776—1786)
 Дворец в Ополе-Любельском
 Дворец Яблоновских в Варшаве.
 Дворец в городке Яблонна
 Дворец Кроликарния (1782—1786), Варшава.
 Реконструкция дворца Красинских в Варшаве (1783)
 Реконструкция дворца графа Г. Брюля
 Греко-католическая церковь в Варшаве.

Ссылки 
 Доменико Мерлини 
 Dominik Merlini na Warszawikii 

Архитекторы Польши